Трасса — многозначное слово
 Трасса — ось линейного сооружения:
 дороги: автомобильной и железной;
 коммуникации: ЛЭП, линий связи, различных трубопроводов;
 спортивных путей: горнолыжная трасса, саночная трасса;
 и т. п.
 Трасса (разг., безгр.) — синоним дороги, путь сообщения для передвижения людей и транспорта.
 «Трасса» — советско-чехословацкая кинодрама, посвящённая суровым будням и личной жизни водителей, работающих в условиях Крайнего Севера Союза ССР.

См. также 
 «Трасса Е-95» — песня российской рок-группы «Алиса».
 «Трасса 60» — фильм 2002 года (США).
 Трассер
 Трассирующий снаряд